New Zealand National Rugby Sevens Tournament 2009 – trzydziesta trzecia edycja New Zealand National Rugby Sevens Tournament, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby 7. Zawody odbyły się w dniach 9–10 stycznia 2009 roku w Queenstown.

W zawodach wzięło udział szesnaście zespołów wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach. Mistrzostwa po raz pierwszy były transmitowane w telewizji.

Po czterech latach dominacji Auckland tytuł odzyskał zespół North Harbour, a najlepszym graczem turnieju został przedstawiciel triumfatorów, Luke Hamilton.

Na stadionie w obu dniach pojawiało się pięć tysięcy widzów.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Przypisy

Bibliografia 
 

2009
2009 w rugby union
2009 w Nowej Zelandii